Carl Kuhlmann (1899-1962), acteur allemand.
 Doris Kuhlmann-Wilsdorf (1922-2010), métallurgiste allemande.
 Frédéric Kuhlmann (1803-1881), chimiste et industriel français.
 João Geraldo Kuhlmann (1882-1958), botaniste brésilien.
 Marie Kuhlmann (1897-1975), bibliothécaire française.
 Marie Kuhlmann (1943-), écrivaine française.
 Moysés Kuhlmann (1906-1972), botaniste brésilien,
 Peter Kuhlmann (1965-), philologue allemand.
 Richard von Kühlmann (1873-1948), diplomate et industriel allemand, et brièvement le secrétaire d'État du Ministère des affaires étrangères de l'Empire allemand.
  (1939-), philosophe allemand.

Autres 
 Établissements Kuhlmann, manufacture de produits chimiques fondée à Lille en 1825 par Frédéric Kuhlmann, deviendra Ugine-Kuhlmann en 1971 et ultérieurement Pechiney-Ugine-Kuhlmann 
 Lucie-kuhlmann, cépage de raisins noirs.